Renfrow ist der Familienname folgender Personen:

 Hunter Renfrow (* 1995), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 William Cary Renfrow (1845–1922), US-amerikanischer Politiker